Meraviglia (ital. für "das Staunen, das Wunder") ist der Name:

 eines böhmischen Grafengeschlechtes mit
 Anton Graf Meraviglia, Herr auf Hösting ab 1798
 Ernst Graf Meraviglia-Crivelli, österreichischer Oberst, 20. Jh.
 Friedrich Graf Meraviglia-Crivelli, österreichischer Major der k.u.k. Kaiserjäger ab 1895
 Rudolf Johann von Meraviglia-Crivelli (1833–1890), Rittmeister und Heraldiker

 weiterer italienischer Personen
 Angelo Maria Meraviglia Mantegazza, Weihbischof in Mailand ab 1894
 Anna Caterina Meraviglia, Mätresse des Karl Emanuel I. von Savoyen (um 1600)
 Mireya Meraviglia, italienische Schauspielerin (Zorros grausamer Schwur) (1965)

 der Name einer Kreuzfahrtschiff-Baureihe, siehe Meraviglia-Klasse